Resistance (pel·lícula): pel·lícula estatunidenca-neerlandesa de 2003.
 Resistance (sèrie de televisió): sèrie de televisió irlandesa de 2019 sobre la Guerra d'Independència Irlandesa.
 Resistance: Fall of Man: videojoc d'acció en primera persona de ciència-ficció per a Playstation 3.